

Patronyme 

 Gaëtan Courtet (1989 - ), footballeur français ;

 Augustin Courtet (1821 - 1891), sculpteur français ;

 Guillaume Courtet (1590 - 1637), dominicain et théologien, martyrisé à Nagasaki. Canonisé en 1987.